Bogey, fumetto
 Bogey (golf)
 Bogey Awards